Дискография южнокорейской певицы IU состоит из четырех студийных альбомов, девяти мини-альбомов, 41 сингла и 40 музыкальных клипов. Кроме того, у певицы есть саундтреки к телесериалам, фильмам и онлайн-играм (включая неизданные саундтреки).

С момента своего дебюта в 2008 году IU продала более 625,000 альбомов и 99 миллионов цифровых загрузок в своей родной стране (с продажами совместных синглов, саундтреков, треков альбомов и других выступлений), что делает её самой продаваемой женщиной-исполнителем Южной Кореи.

Три альбома и 20 песен IU занимали 1-е места в чарте Gaon Albums Chart и Gaon Singles Chart. У нее также было восемь хитов в чарте Billboard K-Pop Hot 100, что сделало её артистом с наибольшим количеством песен номер 1 в чарте.

Студийные альбомы

Compilation albums

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий артист

С другими артистами

Промосинглы

Другие синглы попавшие в чарт

Саундтреки

Примечания

Комментарии

Источники 

IU